Туфень () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Туфень () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Туфень.
 Туфень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративно підпорядковується місту Бейкой.